Ivana Popović može da se odnosi na:

 Ivana Popović Martinović, pevačica
 Ivana Popović, srpska glumica
 Ivana Popović (režiserka), srpska režiserka